Влас, церк. Власий (от  — «простой, грубый» или «вялый, неповоротливый, тупой») — мужское имя. По словарю Даля как церковное и старинное Во́лос, Власа́тый — «волосатый, мохнатый, обросший волосом, шерстью».

Именины: 16 февраля, 24 февраля, 13 апреля.

Имя Влас в редких случаях отождествляется с именем славянского бога Велеса (Волос), который был покровителем скота.

 У Власья борода в масле.
 И худой Ермил, да богомил, а хороший Влас не хуже нас.
 Святому Власию молятся о коровах, о домашней скотине: «''Защити мою коровушку, Святой Егорий, Власий и Протасий!»

Вымышленные персонажи с этим именем 
 Влас (в русской версии; в оригинале Берт) — персонаж «Улицы Сезам».
 Влас — герой одноименного стихотворения Н. А. Некрасова (1855), неоднократно цитировавшегося Ф. М. Достоевским в его «Дневнике писателя».
 Влас — главный герой стихотворения В. В. Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса».

См. также 
 Власов
 Власьев день
 Св. Власий Севастийский
 Влас (мещера)
 Блез

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Страницы значений:Тёзки